Schliersee (gemeente)
 Schliersee (meer)